Jocs Olímpics d'Estiu de 1908
 Jocs Olímpics d'Estiu de 1944 (suspesos per la II Guerra Mundial)
 Jocs Olímpics d'Estiu de 1948
 Jocs Olímpics d'Estiu de 2012